Mont-rodon ist der Familienname folgender Personen:

 Arnau de Mont-rodon († 1348), Bischof von Girona, Jurist und Bibliophiler
 Bertran de Mont-rodon i de Sorribes (um 1325–1384), katalanischer Kanoniker und Bischof von Girona